Dallara 3087 — болид Формулы-1 команды Scuderia Italia, спроектированный под руководством Джанпаоло Даллары и построенный компанией Dallara. Принял участие в одном гран-при чемпионата  года.

История 
Компания Dallara не успела построить новое шасси Dallara F188 к старту сезона. Для того чтобы выполнить свои обязательства участника чемпионата мира, команда привезла на первый этап шасси Dallara 3087, которое представляло собой автомобиль Формулы-3000, модифицированный в соответствии с требованиями регламента Формулы-1. Шасси, оснащённое относительно маломощным двигателем Cosworth DFV объёмом три литра, прошло технический контроль. Алекс Каффи принял участие в предквалификации. Там он предсказуемо занял последнее место, со временем на 18,346	секунды худшим, чем результат будущей поул-позиции, и в результате не попал на старт.

Интересные факты 
Dallara 3087 стал последним заявленным на этап Формулы 1 автомобилем, оснащённым легендарным двигателем Ford-Cosworth DFV, использовавшимся в гонках с 1967 года и ставшим самым успешным в истории больших призов.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 
 Статистика машины на statsf1.com
 Статистика машины на wildsoft.motorsport.com

Шасси Dallara Формулы-1